ARK peut faire référence à :

 ARK, un groupe de musique heavy metal norvégien ;
 Armoured Ramp Karrier, un modèle de char britannique modifié ;
 Administration régionale Kativik, au Québec ;
  ;
 L'Armijska Ratna Komanda D-0, un bunker nucléaire et un centre de commandement militaire de l'époque de la guerre froide situés en Bosnie-Herzégovine ;
 Archival Resource Key, un système d’identifiants.

Ark peut faire référence à :

Ark, alias de Guillaume Berroyer, un musicien de musiques électroniques ;

, en anglais ;
Ark, une citadelle ou fortification (Asie centrale) ;
Ark, un court-métrage de 1970 ;
Ark, un court métrage de 2007 ;
Ark, un logiciel de compression ;

Voir aussi 
 Ark, le dieu robot, un film d'animation de 2005
 Ark Linux, une distribution Linux
 The Ark, un groupe de musique glam rock
 Ark: Survival Evolved, un jeu vidéo d’action-aventure et de survie dans un monde peuplé de dinosaures